Obrigheim kan syfta på:

Obrigheim, Baden-Württemberg – kommun i Baden-Württemberg
Obrigheim (Pfalz) – kommun i Rheinland-Pfalz